La Primera B 2017-2018 è stata l′84ª edizione del campionato argentino di calcio di terza divisione, a cui hanno partecipato soltanto squadre direttamente affiliate alla AFA. Il torneo è iniziato il 2 settembre 2017 ed è terminato il 26 maggio 2018.

Le nuove squadre partecipanti al torneo sono state il Sacachispas (vincitrice della Primera C 2016-2017) e il San Miguel (squadra che ha vinto il torneo playoff della categoria inferiore). Dalla Primera B Nacional non è retrocessa nessuna formazione.

Ad ottenere la promozione sono state il Platense e il Defensores de Belgrano, mentre a retrocedere è stato il Villa San Carlos.

Struttura del campionato 
Ha ottenuto la promozione diretta in Primera B Nacional la squadra vincitrice del campionato, mentre le squadre dalla 2ª alla 9ª hanno disputato un torneo reducido a fine stagione per determinare la seconda squadra promossa, con quarti di finale a partita unica e semifinali e finale con partite di andata e ritorno.

A retrocedere in Primera C è stata la squadra classificatasi ultima nella speciale classifica del promedio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Retrocessioni ("Descenso")

Calendario e risultati

Andata

Ritorno

Spareggio per la 1ª posizione 
Avendo terminato il campionato a pari punti in testa alla classifica, Platense ed Estudiantes de Buenos Aires hanno disputato uno spareggio per definire la squadra vincente del campionato e, di conseguenza, la prima delle due squadre che otterranno la promozione in Primera B Nacional. Lo spareggio ha visto uscire vincente il Platense

Torneo reducido 
Le otto squadre classificatesi tra il 2º e il 9º posto hanno disputato un torneo reducido per determinare la seconda squadra ad ottenere la promozione. Il torneo è ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale, dove le squadre sono state accoppiate sulla base dei punti ottenuti in campionato. Mentre i quarti di finale si sono disputati in gara secca, semifinali e finale hanno visto la disputa di partite di andata e ritorno. Dopo i quarti, le quattro squadre vincitrici sono state nuovamente accoppiate sulla base dei punti ottenuti in stagione regolare. Il torneo reducido è stato vinto dal Defensores de Belgrano (che ha sconfitto l'UAI Urquiza ai calci di rigore), che così ottiene il diritto di accesso alla Primera B Nacional dopo la promozione del Platense.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Campionato argentino di calcio